Alder Meadow Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alder Meadow Brook (Manhan River), Fluss im Hampshire County, Bundesstaat Massachusetts
 Alder Meadow Brook (Westfield Brook), Fluss im Berkshire County, Bundesstaat Massachusetts
 Alder Meadow Brook (Allen Falls Reservoir), Fluss im St. Lawrence County, Bundesstaat New York
 Alder Meadow Brook (Middletown Brook), Fluss im Chenango County, Bundesstaat New York
 Alder Meadow Brook (Darby Brook), Fluss im Windsor County, Bundesstaat Vermont
 Alder Meadow Brook (Lulls Brook), Fluss im Windsor County, Bundesstaat Vermont
 Alder Meadow Brook (White River), Fluss im Addison County, Bundesstaat Vermont